Турнир Rolex Paris Masters 2020 года в мужском одиночном разряде проводится в 49-й раз.

Новак Джокович был действующим чемпионом, но в этом году он решил не участвовать.

Посев 
Первые восемь сеянных начинали турнир со второго раунда.
  Рафаэль Надаль
  Стефанос Циципас
  Даниил Медведев
  Александр Зверев
  Андрей Рублёв
  Диего Шварцман
  Маттео Берреттини
  Давид Гоффен
  Пабло Карреньо Буста
  Милош Раонич
  Карен Хачанов
  Стэн Вавринка
  Григор Димитров (Снялся)
  Феликс Оже-Альяссим
  Борна Чорич
  Алекс де Минор

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4 

Rolex Paris Masters 2020